Enders är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Enders
 John F. Enders (1897–1985), amerikansk virolog, nobelpristagare
 Georg Enders (1898–1954), tysk-svensk svensk pianist, orkesterledare och kompositör för revy och film
 Louis Enders (1855–1942), tysk-svensk arkitekt
 René Enders  (född 1987), tysk tävlingscyklist

Se även
 Zone of the Enders – japansk dataspelsserie

Tyska efternamn